Viviani är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Domenico Viviani (1772–1840), italiensk naturforskare 
 Elia Viviani (född 1989), italiensk tävlingscyklist
 Federico Viviani (född 1992), italiensk fotbollsspelare
 René Viviani (1863–1925), fransk politiker
 Vincenzo Viviani (1622–1703), en italiensk matematiker

Italienska efternamn